Ordet synkope (fra oldgræsk συγκοπή sunkopḗ dansk 'forkortelse ved afhugning') har flere betydninger:

 Synkope (sprog) – bortfald af ubetonede vokaler i et ord
 Synkope (musik) – en betoning uden for det traditionelle betoningsmønster
 Synkope (medicin) – et forbigående bevidsthedstab

Se også
 Synkopetiden – periode omkr. 500–700 hvor det norrøne sprog undergik en udtaleforvandling